Elisabethaus steht für
 Elisabethhaus (Berlin)
 Elisabethhaus (Bremerhaven)
 Elisabethhaus (Grootfontein), Namibia
 Elisabethhaus (Hannover)
 Elisabethhaus (Kloster Lehnin)
 Elisabethhaus (Osnabrück)
 Elisabethhaus (Weibern), Eifel
 Elisabethhaus (Windhoek), Namibia